Koszykówka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1971 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Igrzyska Południowego Pacyfiku 1971
1971
1971 w koszykówce